Гуджарат (, , ) — штат на заході Індії. Столиця — Гандінагар. Площа штату — 196 024 км²; населення 50,6 млн осіб (2007).

Географія 
Гуджарат є найзахіднішим штатом Індії і займає сьоме місце серед усіх штатів Індії за розміром території. На заході і південному заході він омивається Аравійським морем. На півночі межує з Пакистаном, на північному сході з Раджастханом, на сході з Мадх'я-Прадеш, на півдні з Махараштрою.

Адміністративно-територіальний поділ 

Штат поділяється 33 округи.

Див. також 
 Алкогольна трагедія в Гуджараті
 Михайлик, Андрій«Спекотний лютий 2001-го. Листи з Індії»

Посилання 
 
 Official portal of Gujarat Government 

Історія штату
 History of Gujarat 
 More information about history of Gujarat
 List of rulers of Gujarat

Інша інформація
 Gujarat Map
 Directory of Cities and Towns in Gujarat 
 An organization of Minnesota Gujaratis

Див. також 
 Гирський національний парк

Примітки 

 
Штати Індії